Beplate ist der Name von

 Beplate (Familie), im 19. Jahrhundert insbesondere in Hannover tätige Baumeister-Familie
 Ernst Beplate (* 1939), deutscher Heimatforscher